Giacinto Santambrogio (1945 -), coureur cycliste italien ;
 Mauro Santambrogio (1984 -), coureur cycliste italien.